USS Scourge ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos:

 , fue el primer buque en llevar este nombre, fue un buque corsario británico llamado Transfer, capturado en 1804 y renombrado Scourge, y asignado a la flota del comodoro Edward Preble con la que participó en el ataque a Trípoli. En 1812, fue declarado no apto para el servicio y fue vendido en pública subasta en Norfolk, Va.
 , el segundo buque en portar este nombre, fue el buque británico Lord Nelson, capturado en el Lago Ontario en 1812. fue renombrado Scourge y asignado a la escuadra del comodoro Isaac Chaunce y en los Grandes Lagos. Durante un enfrentamiento el 8 de agosto de 1813, el Scourge volcó y se hundió.
 , el tercer buque en portar este nombre, fue un vapor adquirido en 1846 para servir durante la intervención estadounidense en México, que fue vendido posteriormente en 1848.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos